Ljubno se poate referi la:

 Ljubno ob Savinji, oraș din Comuna Ljubno, Slovenia
 Ljubno, o localitate din Comuna Radovljica, Slovenia
 Comuna Ljubno